

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч III чемпионата Европы

Неофициальные игры сборной 
Матч ½ финала турнира, посвящённого 30-летию ПНР 

Финал турнира, посвящённого 30-летию ПНР

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1974

1974
Футбол в СССР в 1974 году